41-я церемония награждения Filmfare Awards проводилась в 1996 году, в городе Бомбей. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1995 года.

Главные награды

Лучший фильм 
 Непохищенная невеста 
Разные судьбы
Каран и Арджун
Принц Раджа
Весельчак

Лучший режиссёр 
 Адитья Чопра – Непохищенная невеста 
Индра Кумар – Принц Раджа
Мансур Кхан – Разные судьбы
Ракеш Рошан – Каран и Арджун
Рам Гопал Варма – Весельчак

Лучший актёр 
 Шах Рукх Кхан – Непохищенная невеста 
Аамир Кхан – Разные судьбы Аджай Девган – НезаконнорожденныйГовинда – Носильщик № 1Салман Кхан – Каран и Арджун Лучшая актриса 
 Каджол – Непохищенная невеста Мадхури Диксит – Принц РаджаМадхури Диксит – Любовь всерьёзМаниша Коирала – Разные судьбыУрмила Матондкар – Весельчак Лучшая мужская роль второго плана 
 Джеки Шрофф – Весельчак Амриш Пури – Непохищенная невестаАнил Капур – Три братаНасируддин Шах – НезаконнорожденныйПареш Раваль – Принц Раджа Лучшая женская роль второго плана 
 Фарида Джалал – Непохищенная невеста Аруна Ирани – KartavyaРакхи – Каран и АрджунРита Бхадури – Принц РаджаТанви Азми – Разные судьбы Лучший комический актёр 
 Анупам Кхер – Непохищенная невеста Ашок Сараф – Каран и АрджунДжонни Левер – Каран и АрджунКадер Кхан – Носильщик № 1 Лучшая отрицательная роль 
 Митхун Чакраборти – Jallad Амриш Пури – Каран и АрджунАшиш Видьятхи – DrohkaalДэнни Дензонгпа – Сезон дождейМохан Агаше – Три братаРадж Баббар - Любовь всерьёз Лучший мужской дебют 
 Бобби Деол – Сезон дождей 

 Лучший женский дебют 
 Твинкл Кханна – Сезон дождей 

 Лучший сюжет 
 Весельчак – Рам Гопал Варма 

 Лучший сценарий 
 Непохищенная невеста – Адитья Чопра 

 Лучший диалог 
 Непохищенная невеста – Адитья Чопра и Джавед Сиддики 

 Лучшая музыка к фильму 
 Весельчак - А.Р. Рахман Непохищенная невеста - Джатин-ЛалитКаран и Арджун – Раджеш Рошан Разные судьбы – Ану МаликПринц Раджа – Надим-Шавран Лучшая песня к фильму 
 Непохищенная невеста – Ананд Бакши for Tujhe Dekha To Разные судьбы – Majrooh Sultanpuri for Принц Раджа Ko Rani SeНепохищенная невеста – Ананд Бакши for Ho Gaya Hai Tujh KoВесельчак – Мехбуб for Kya KarenВесельчак – Мехбуб for Tanha Tanha Лучший мужской закадровый вокал 
 Непохищенная невеста – Udit Narayan for Mehndi Laga Ke Rakhna Разные судьбы – Udit Narayan for Принц Раджа Ko Rani SeНепохищенная невеста – Кумар Сану for Tujhe Dekha ToПуть истины – Hariharan for Dil Ne Dil Лучший женский закадровый вокал 
 Любовь всерьёз – Кавита Кришнамуртхи for Mera Piya Ghar Aaya Разные судьбы – Alka Yagnik for Принц Раджа Ko Rani SeПринц Раджа – Alka Yagnik for Akhiyan MilaunВесельчак – Кавита Кришнамуртхи for Pyaar Yeh JaaneВесельчак – Shweta Shetty for Mangta Hai Kya Награда имени Р.Д. Бурмана для новых музыкальных талантов 
 Мехбуб 

 Лучшая постановка боевых сцен 
 Каран и Арджун 

 Лучшая работа художника-постановщика 
 Prem – Bijon Dasgupta 

 Лучшая хореография 
 Весельчак – Ахмед Кхан for Весельчак Re 

 Лучшая операторская работа 
 Сезон дождей – Сантош Сиван 

 Лучший дизайн костюмов 
 Весельчак – Маниш Малхотра 

 Лучший монтаж 
 Каран и Арджун – Санджай Верма 

 Лучший звук 
 Сезон дождей – Ракеш Ранджан 

 Награда за пожизненные достижения 
 Ашок Кумар , Виджаянтимала и Сунил Датт 

 Специальная награда 
 Аша Бхосл 

 Выбор критиков 
 Лучший фильм 
 Бомбей 

 Лучшая актриса 
 Маниша Коирала – Бомбей 

 Лучший документальный фильм 
 A Narmada Diary 

 Наибольшее количество номинаций и побед Непохищенная невеста – 11/14Весельчак – 4/12Сезон дождей – 4/4Каран и Арджун'' – 2/10

Ссылки 
 41-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

1996
1996  год в Индии
Кинопремии 1996 года